Федькин — русская фамилия.

Известные носители:
 
 Федькин, Николай Васильевич (1921—?) — педагог, краевед, основатель Кимовского историко-краеведческого музея, почётный гражданин города Кимовска.
 Федькин, Юрий Николаевич (род. 1960) — чемпион Олимпийских игр в Барселоне в стрельбе из пневматической винтовки, заслуженный мастер спорта СССР (1992).

Примечания